

Fiumi 
Hondo (Rio Hondo) – fiume che scorre al confine tra Belize e Messico
Hondo (Rio Hondo) – fiume dell'isola di Puerto Rico
Hondo (Rio Hondo) – fiume della California (Stati Uniti), affluente del Los Angeles River

Altro 
 Rio Hondo  – centro abitato statunitense, nella Contea di Cameron, in Texas
 Río Hondo – comune del Guatemala, nel Dipartimento di Zacapa
 Dipartimento di Río Hondo – dipartimento dell'Argentina

Pagine correlate 
 Hondo